Geul steht für 

 die niederländische Schreibweise (französisch Gueule) eines Flusses in Belgien und den Niederlanden, siehe Göhl (Fluss)

Geul ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Geul (1828–1898), deutscher Architekt